Slovenija na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju nastopa od svoje samostojnosti leta 1992, od tedaj so bili slovenski športniki prisotni na vseh tekmovanjih.

Lestvica 

 Nastopili za Jugoslavijo.

Dosežki 

Alpsko smučanje
Alpsko smučanje